Boscariol steht für:
 Boscariol (Ort), Gemeinde in der Provinz Treviso, Italien

Boscariol ist der Familienname folgender Personen:
 Angelo Boscariol, italienischer Schauspieler
 Ivo Boscariol (* 1956), slowenischer Unternehmer
 Maria Teresa Boscariol (* 1956), brasilianische Basketballspielerin